Die Damallsvenskan 2010 war die 23. Spielzeit der Damallsvenskan, der höchsten Spielklasse im schwedischen Frauenfußball. Die Spiele fanden zwischen dem 3. April und dem 16. Oktober 2010 statt. Meister wurde der LdB FC Malmö, die zum sechsten Mal die schwedische Meisterschaft gewinnen konnten. Zuvor war der Club fünfmal unter dem Namen Malmö FF Meister geworden. Torschützenkönigin wurde die Niederländerin Manon Melis vom Meister LdB FC Malmö mit 25 Saisontoren. Die Abstiegsplätze belegten Sunnanå SK und AIK Solna. Beide Mannschaften werden durch Dalsjöfors GoIF und Piteå IF ersetzt.

Tabelle 

|}

Torschützenliste

Statistiken 
In den 132 Partien fielen insgesamt 405 Tore. Dies entspricht einem Schnitt von 3,07. Insgesamt 86.223 Zuschauer wurden gezählt. Der Zuschauerschnitt lag bei 653, was einer Minderung von 171 gegenüber dem Vorjahr entspricht. 

Damallsvenskan-Saison
Fußballsaison 2010